Партенштајн може бити:

 Партенштајн (Саксонија), општина у округу Лајпциг, у њемачкој покрајини Саксонија.
 Партенштајн (Баварска), општина у округу Мајн-Шпесарт, у њемачкој покрајини Баварска.